

События 
 Консулы Флавий Аниций Гермогениан Олибрий и Флавий Аниций Пробин.
 Раздел Римской империи на Западную и Восточную.
 17 января — Феодосий I умер по пути из Рима в Медиолане. Империя разделена между его сыновьями. Аркадий (соправитель с 383) получает Дакию, Македонию, Грецию, Фракию, Малую Азию, Сирию и Египет, Гонорий (соправитель с 393) — Италию, Африку, Галлию, Испанию, Британию, Норик, Паннонию и Далмацию.
 395—423 — Император Западной Римской империи Гонорий, Флавий (383, 9.9-423, 15.8).
 Фактическое правление Западной Римской империей сосредоточил в своих руках вандал Стилихон, опекун Гонория.
 395—408 — Император Византии Аркадий, Флавий (377—408, 1.5). Сын Феодосия I.
 Управление Востоком сосредоточилось в руках префекта Востока галла Руфина. Руфин собирался выдать за Аркадия свою дочь. Но главный евнух Евтропий устроил брак Аркадия с Евдоксией, дочерью франкского военачальника Баутона. Руфин вступил в сношения с вестготами. Готы сместили поставленных римлянами вождей и избрали королём Алариха из рода Балтов.
 395—410 — Король вестготов Аларих I.
 Осень — Вестготы подступили к Константинополю. Руфин уговорил Алариха увести своё войско на запад. Ноябрь — В Константинополь вернулись легионы Феодосия во главе с готом Гайной. Легионеры убили Руфина прямо у ног Аркадия.
 Ок.395 — Умер Евномий в Каппадокии (еретик).
 Поход гуннов в Месопотамию.
 395—430 — Епископ Гиппона св. Августин (354, 13.11-430, 28.8). Учитель Церкви.
 Остатки китайского царства Ранняя Цинь входят в состав Западной Цинь.
 Война Тоба-Вэй против Муюнов-Янь. Победа табгачей.
 До 395—410 — Хан жужаней Шелунь.
 Переход жужаней на север от Гоби и союз хана Шелуня с Яо Сином.
 395—427 (традиционно 313—399) — 16-й император Японии Нинтоку (Опосазаки).

Скончались 
 Иоанн Прозорливый
 Феодосий I Великий

См. также